Tlake so lahko:
 Tlake, naselje v občini Rogatec
 Tlake, naselje v občini Grosuplje